Такмичење у бацању кладива у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону  одржано је 9. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. одбранио је Павел Фајдек из Пољске. Ово му је било треће узастопно освајање првог места на светским првенствима.

Земље учеснице 
Учествовала су 30 такмичара из 20 земље.

  Неутрални атлетичари  3
 Белорусија 3
 Бразил 2
 Грчка 1
 Египат 1
 Исланд 1
 Италија 2
 Катар 1
 Мађарска 2
 Мексико 1
 Молдавија 1
 Пољска 2
 САД 3
 Словачка 1
 Таџикистан 1
 Турска 2
 Уједињено Краљевство 2
 Украјина 1
 Француска 1
 Финска 1

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Стање 4. август 2017.

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у бацању копља пре првенства (4. август 2017), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
| 1.|| Павел Фајдек|| ||83,44 || 27. јун  
|-
| 2. ||Војћех Новицки||||80,47||22. јул
|-
| 3..||Валериј Промким||| Неутрални спортисти ||79,32||29. јул
|-
| 4..||Бенце Халаш|| ||78,85 ||27. јун 
|-
| 5.||Павел Борејша|| ||78,04||6. мај 
|-
| 6.||Ешреф Апак||||78,00||6. јун
|-
| 7.||Марсел Ломницки|| ||77,92||15. мај 
|-
| 8.||Кентен Биго|| ||77,87||14. јул
|-
| 3.||Дилшод Назаров|| ||77,81 ||14. јул 
|-
| 10.||Михаил Анастасакис|| ||77,72||11. јул 
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама 32 такмичара су подељена у две групе по 16. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 76,00 метара. Норму је пребацило 8 такмичара КВ, а преостала 4 места попунила су на основу постигнутог резултата (кв'''),,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном